El Crous (Arbúcies), masia a la Selva 
 El Crous (Sant Feliu de Pallerols), masia a poc més d'un km al nord-oest del nucli de Sant Feliu de Pallerols (la Garrotxa) 
 El Crous (Tavertet), mas al centre del terme municipal de Tavertet (Osona) 
 El Crous (Vilanova de Sau), masia del municipi de Vilanova de Sau (Osona)